Бешиха — слово, що в медицині створює назву різних хвороб.

 Бешиха — антропонозна інфекційна хвороба з переважним ураженням шкіри. Її спричинює стрептокок.
 Бешиха свиней — назва зоонозної хвороби еризипелоїду, якщо він відбувається у тварин. Її спричинює бактерія Erysipelotrix rhusiopathiae.